Juan Pablo García puede referirse a:

 Juan Pablo García (1964-), pelotari español;
 Juan Pablo García (1981-), futbolista mexicano.
 Juan Pablo García (1987-), piloto de automovilismo mexicano.
 Juan Pablo García-Berdoy (1961-), diplomático y abogado español.
 Juan Pablo García, político venezolano.
 Juan Pablo García (1989-), artista visual y fotógrafo argentino.